Associação Atlética Vale do Rio Doce, ou simplesmente Vale, foi um clube de futebol brasileiro, com sede em Vitória - ES. Foi fundada em 1º de julho de 1943, sendo um dos cinco clubes ferroviários que se fundiram e deram vida em 1963 à Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce.

Junto com o Ferroviário Sport Club, a Vale foi um dos 2 clubes que disputou a Série A do estadual de futebol. O Guarany, Valério e Cauê jogaram a Serie B chamada de Campeonato Suburbano. A equipe em jogos importantes utilizava o Governador Bley em Jucutuquara como sua casa, já  em jogos menores o Campo de Jardim América mesmo local onde hoje fica o Estádio Engenheiro Alencar Araripe.

Sua sede ficava no terreno na Ilha de Santa Maria, era formada por funcionários do escritório da Companhia Vale do Rio Doce, foi o clube de mais sucesso entre os 5 que participaram da fusão.

Suas maiores conquistas foram Taça Cidade de Vitória de 1948 e 1962, além dos vice campeonatos Capixabas 1948 e 1959.

Em 1945 com dois anos de fundação já jogava o campeonato estadual de profissionais, destaque para as duas vitórias sobre o Vitória uma no turno outra no returno, ambas por 1x0.

Depois de jogar 1946 sem muito destaque foi para 1947 sem muita expectativa, no turno depois de 0x0 com Santo Antônio, após derrotas para Rio Branco 3x1 e Vitória 2x0, venceu a primeira 2x0 no Americano da Vila Rubim, perdeu por 4x3 para o Caxias, desempenho ruim no turno com apenas 2 pontos.

No returno começou perdendo por 3x2 para o Santo Antônio mas nas rodadas seguintes botou as garras de fora, e aí que a Vale honrou a suas origens ferroviárias e virou uma locomotiva atropelando todo mundo, o Vitória foi o primeiro goleada por 3x0, no dia 13 de outubro, em 1º de novembro enfiou 4x2 no Rio Branco, o time começou a jogar demais nestas ultimas 4 partidas do estadual além destas duas vitórias vieram a goleada de 3x0 no Americano e um 3x1 no Caxias. Terminou com 11 pontos em 10 jogos, foram 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, com 21 gols  marcados  e 15 sofridos chegando em 3º lugar atrás apenas de Santo Antônio com 12 e Rio Branco campeão com 15. Era uma amostra do que seria a Vale no ano seguinte.

A campanha vitoriosa na Taça Cidade coma com a estreia em 23 de julho, triunfo por 2x1 sobre Rio Branco, na rodada seguinte goleada por 5x2 sobre Americano da Vila Rubim, 3x3 eletrizante na rodada seguinte com o Santo Antônio, contra Vitória a Vale não economizou e também aplicou 5x2, detalhe, esta partida era verdadeiro jogo de 4 pontos (a vitória não valia 3 e sim 2), e com a vitória a Vale conquistava o 1º turno com 1 rodada de antecipação. Fechando o turno 1x1 com Caxias.

No returno a Vale começou melhor ainda que no primeiro, engatilhou 4 vitórias consecutivas, 3x2 sobre Rio Branco, 4x2 sobre o Americano, 5x3 sobre Caxias, 2x1 sobre Santo Antônio, se no 1º turno o Vitória adversário da ultima rodada era o rival direto na luta pelo título, agora apenas cumpria tabela, o Rio Branco era o rival direto, a Vale fechou o returno em 3x3 com Vitória, resultado que levou o Tricolor de Aço aos 8 pontos contra 7 do Rio Branco, aquele confronto logo na 1ª rodada do returno decidira a sorte das equipes na ultima rodada, com isso Vale acabava conquistando o returno do que seria seu primeiro título estadual de forma invicta e antecipada.

Alguns nomes que fizeram parte do título foram, Mineirinho, Clodoaldo, Genseio, Edinho, Pedro Ermínio, baiano, Zeca, Mauiricio, Tom, Aguinaldo, Miguez e Fernandinho.

Porém ocorreu uma grande mudança que não estava prevista no regulamento de 1948, alguns dias depois do encerramento do certame a federação modificou a forma de escolher o campeão e agora a Vale Campeão da Taça Cidade de Vitória enfrentaria o Cachoeiro Campeão Sulino valendo o título estadual. A Vale já havia feito um desmonte no time e havia parado de treinar, enquanto isso o Cachoeiro ainda estava ativo, mesmo com time desfigurado a Vale acabou que venceu o Cachoeiro por 4x3 na partida de ida, Vale chegou sofrer 3x0 no 1º tempo, buscou o empate na 2ª etapa, "mas faltou perna" sofrendo 4ª gol. José Neves(2), Paris e Ramon marcaram para Cachoeiro, Aguinaldo, Tom e Fernandinho marcaram para Vale. Na volta os 4x1 aplicados pela Vale surpreendentemente no Cachoeiro forçou a terceira partida.

Nela o tempo em inatividade pesou para a Vale e o Cachoeiro sobrou e venceu por 7x2 levantando o título sendo primeiro Campeão Capixaba do interior. Era comum declarar campeão capixaba o clube que vencesse a disputa apenas com clubes da capital, chamada Taça Cidade de Vitória, antes de 1948 só em 1930, 1936 e 1944 foram disputas partidas entre o time campeão da capital contra o do interior (Campeão Sulino), mas tudo isso sendo acordado antes dos torneios começarem e não depois de encerrados. Mas o vice campeonato foi histórico para a Associação Atlética Vale. Mas nas disputas seguintes a Vale não conseguiu repetir o desempenho do quase título de 1948.O estadual acabou se tornando título da Taça Cidade de Vitória que não desmereceu em nada a grande conquista do tricolor.

Em 1958 a Vale foi vice campeã do Torneio Início, na primeira partida foi o jogo que mais gerava problemas extra campo na época entre os times da CVRD (Companhia Vale do Rio Doce), Vale x Ferroviário era muita rivalidade, os dois times não se bicavam, era uma rivalidade que gerava até ameaças de morte entre os funcionários. A Associação Atlética Vale era formada por funcionários do escritório já o Ferroviário Sport Club era formado por operários, uma coisa era certa muita provocação de ambas as partes quando haveria partida já que se encontravam quase que diariamente por serem companheiros de empresa. A partida terminou com placar de 2x2 e nos pênaltis a Vale venceu por 2x1 se classificando. na partida seguinte derrotou o Rio branco por 1x0...Na final caíram para o Vitória  por 1x0, as partidas foram disputas em 20 de maio no estádio Governador Bley.

Em 1959 a Vale mais uma vez ficou com o vice campeonato estadual desta vez perdendo na melhor de 3 para o Rio Branco. Depois de perder a primeira, aplica goleada de 3x0 Luizinho duas vezes e Wilke anotaram os gols da vitória. A partida aconteceu em 14 de fevereiro de 1960 no Governador Bley. A Vale foi campo com : Pedrinho, Pereira e Abner, Didite, Baby e Alcione, Eugênio, Wilken, Luizinho, Antelmo e Besourinho. O Rio Branco com : Irezê, Monte, Hélio, Fontana, Rafael, Waldir, Ênio, Nanau, Alcenir, Geraldinho e Roberto.

Na partida derradeira o Rio Branco venceu, Nanau marcou o gol do título. A partida ocorreu em 7 de fevereiro de 1960 no Governador Bley, árbitro foi Jorge Paes Leme do Rio de Janeiro.

O Rio Branco foi  campo com Irezê, Monte, Hélio, Fontana, Rafael e Waldir, Ênio, Nanau, Alcenir, Geraldinho e Roberto.

A Vale foi com Pedrinho, Pereira, Abner, Didite, Baby, Alcione, Eugênio, Salomão, Luizinho, Antelmo e Besourinho.

A competição em 1962 a Vale começou despontando entre os favoritos, isso motivado pelas 3 vitórias seguidas, 4x0 no União da Glória, 4x2 no Santo Antônio e 3x0 no Vitória, o tricolor ferroviário só parou na derrota por 3x1 para o Rio Branco, fica no 1x1 com UACEC, aplica 3x1 no Colatinense, perde por 1x0 para Ordem e Progresso, fica no 1x1 com Santo Antônio, 4x3 no Ypiranga.

No returno 0x0 com Rio Branco e 2x2 com UACEC, derrota Colatinense por 2x1, 3x1 no Ordem e Progresso perde por 2x1 para Santo Antônio, e fica  empates em 2x2 Ypiranga de Mimoso do Sul e com Rio Branco novo 2x2, uma vitória simples sobre o Vitória daria o título ao tricolor ferroviário, mas não foi qualquer vitória, a Vale se impôs e venceu por 3x1 conquistando o inédito título da Taça Cidade de Vitória de 1962!

Após o título de 62 a Vale não disputou mais competições pois após muita discussão foi acatado pedido da CVRD de unir os times em um só facilitando repasse de verbas da empresa, que ao invés de várias equipes focaria em uma só sendo melhor aproveitado o repasse formando uma equipe mais forte, a ideia deu muito certo com a fundação da Desportiva Ferroviária. Vários jogadores se destacaram na Desportiva Ferroviária. Wilson, Pereira, Alcione, Salomão, Abner, Didite e Luizinho se tornaram ídolos.

Turno

Vale 4x0 União da Glória

Vale 4x2 Santo Antônio

Vitória 0x3 Vale

Vale 1x3 Rio Branco

UACEC 2x2 Vale

Vale 3x1 Colatinense

Vale 0x1 Ordem e Progresso

Returno

Vale 1x1 Santo Antônio

Vale 4x3 Ypiranga

Rio Branco 0x0 Vale

Vale 2x2 UACEC

Colatinense 1x2 Vale

Ordem e Progresso 1x3 Vale

Santo Antônio 2x1 Vale

Ypiranga de Mimoso do Sul 2x2 Vale

Vale 2x2 Rio Branco

Vale 2x1 Vitória

Clubes de futebol extintos do Espírito Santo